Дукљанин може бити:

 Дукљанин, припадник српског средњовековног племена Дукљани
 Дукљанин, становник древног града Дукље
 Поп Дукљанин, историографски назив за непознатог писца Барског родослова
 Цар Дукљанин, митски владар из српског народног предања
 Новодукљанин, колоквијални назив за члана Дукљанске академије наука и умјетности или за припадника ширег новодукљанског покрета

Види још 
 Дукља (вишезначна одредница)
 Дукљани (вишезначна одредница)